Fiedlergrund steht für:

 Fiedlergrund, eine Bergschlucht in der Lößnitz, in der Stadt Radebeul im Landkreis Meißen, Sachsen
 Fiedlergrund (Straße), ein Weg in Radebeul-Oberlößnitz, der als Berggasse durch den Fiedlergrund führt
 Fiedlergrund, ein Weg und ein Straßenstück in Boxdorf, der als Verlängerung des Oberlößnitzer Weges bis zur Dresdner Straße in Boxdorf führt